Michał Nowak – działacz niepodległościowy, 23 grudnia 1933 odznaczony pośmiertnie Krzyżem Niepodległości
 Michał Nowak – działacz niepodległościowy, 29 grudnia 1933 odznaczony pośmiertnie Krzyżem Niepodległości
 Michał Nowak (ur. 1895) – żołnierz 2 Pułku Piechoty Legionów Polskich, 13 września 1933 odznaczony Krzyżem Niepodległości
 Michał Nowak (ur. 1895) – żołnierz 5 Pułku Piechoty Legionów Polskich, 17 marca 1938 odznaczony Krzyżem Niepodległości
 Michał Nowak (1896–1915) – żołnierz 3 Pułku Piechoty Legionów Polskich, 19 czerwca 1938 odznaczony pośmiertnie Krzyżem Niepodległości
 Michał Nowak (ur. 1899) – porucznik kawalerii WP i komisarz PP, dowódca 2 Szwadronu Rezerwy Policyjnej, odznaczony Krzyżem Walecznych i Medalem Niepodległości
 Michał Nowak (ur. 1980) – gitarzysta basowy

Uwagi

Przypisy